Alta Vista kan syfta på:

Geografi

Spanien 

 Alta Vista (berg), Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas,

USA 

 Alta Vista, Kansas, ort, Wabaunsee County, 
 Alta Vista, Iowa, Chickasaw County, 
 Alta Vista (ås), Washington, Pierce County, 

Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar